Санта Паулина има више значења:

 Санта Паулина (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Паулина, Лос Дос Ерманос (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику